Aphodius serotinus — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства афодиин. Распространён от востока Центральной Европы восточнее через Прибалтику, Европейскую часть России, Балканский полуостров, Казахстан и Сибирь до Маньчжурии.

Имаго длиной 3,8—4,5 мм. Туманное тёмное пятно занимает занимает среднюю часть каждого надкрылья.

Примечания

Ссылки 
 

Афодии
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1799 году